Петровський Василь Васильович (радянський діяч) ( 1902) — український радянський діяч, новатор виробництва, майстер модельного цеху, бригадир Коростенського фарфорового заводу імені Дзержинського Житомирської області. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Петровський Василь Васильович (різьбяр) ( 1976) — український різьбяр, художник.